Glomerulus (Verkleinerungsform zu lateinisch Glomus ‚Knäuel‘) steht für:

 ein kapillares Gefäßknäuel im Nierenkörperchen, siehe Glomerulum
 eine Blütenstandsform, siehe Sympodium #Sympodiale Verzweigungen in Blütenständen